Пьер Муларони:
 Муларони, Пьер Марино (род. 1962) — капитан-регент Сан-Марино (1997)
 Муларони, Пьер Наталино (1948—2011) — капитан-регент Сан-Марино (1995—1996).